Una Specola è un antico osservatorio astronomico:

Specola di Brera
Specola Cidnea di Brescia
Specola di Capodimonte
Specola di Firenze
Specola di Lucca
Specola di Padova
Specola Vaticana
Museo della Specola di Bologna
Specola panormitana